Лакавона има више значења:
 Округ Лакавона (Пенсилванија)
 Лакавона (Њујорк)